Список кантри-хитов №1 1976 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1976 году.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов №1 в США
 Лучшие синглы США 1976 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1976 году (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1976 году

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  – online version. 

Чарты Billboard 1976 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1976 года
1976 год в музыке США